

Geografia
 Cullen – centro abitato del Moray, Scozia (Regno Unito)
 Cullen – città della parrocchia di Webster, Louisiana (Stati Uniti d'America)

Persone
 Brett Cullen – attore statunitense
 Countee Cullen – poeta statunitense
 Gordon Cullen – urbanista britannico
 Heidi Cullen – climatologa, scrittrice e docente statunitense
 James Cullen (botanico) – botanico inglese
 James Cullen – gesuita, matematico e insegnante irlandese
 Katherine Cullen – attrice australiana
 Paul Cullen – arcivescovo cattolico e cardinale irlandese
 Peter Cullen – doppiatore canadese
 Tom Cullen – attore britannico
 William Cullen – medico e chimico scozzese

Sportivi
 Christian Cullen – rugbista a 15 neozelandese
 Joe Cullen – hockeista su ghiaccio statunitense
 Josh Cullen – calciatore inglese naturalizzato irlandese
 Leo Cullen – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 irlandese
 Mark Cullen – calciatore inglese
 Ray Cullen – hockeista su ghiaccio canadese
 Robert Cullen – calciatore giapponese

Altro
 Cullen – nome proprio di persona inglese maschile
 Cullen – genere di piante della famiglia Fabaceae
 Cullen skink – zuppa scozzese
 Segno di Cullen – ecchimosi superficiale con formazione di lividi